Алексе́й Моро́зов:
 Морозов, Алексей Алексеевич (род. 1977) — российский хоккеист.
 Морозов, Алексей Аполлонович (1883—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Морозов, Алексей Валентинович (род. 1979) — российский актёр.
 Морозов, Алексей Викторович (род. 1974) — скульптор, директор МГАХУ памяти 1905 года.
 Морозов, Алексей Викулович (1857—1934) — русский промышленник, коллекционер.
 Морозов, Алексей Иванович (1928—2009) — советский и российский физик.
 Морозов, Алексей Петрович (1907—1987) — инженер-строитель, учёный, академик.
 Морозов, Алексей Славиевич (род. 1966) — российский футболист.
 Морозов, Алексей Фёдорович (1829—1894) — русский купец, благотворитель, городской голова Бийска.
 Морозов, Алексей Юрьевич (род. 1961) — советский и российский физик.